Лян:

 Лян () — китайская династия 6 века н. э.
 Лян () — китайская мера веса, равная приблизительно 37 граммам; серебряные ляны служили валютой.

 Лян () — китайская (северная) фамилия. Кантонское произношение — Лён. Вьетнамское — Лыонг (Lương). Корейское - Рян (량) либо Ян (양).

Известные носители фамилии 
 Лян Вэньбо (род. 1987) — китайский профессиональный игрок в снукер.
 Лян Вэньгэнь (род. 1956) — китайский миллиардер, основатель и председатель совета директоров компании Sany.
 Лян Гуанле (род. 1940) — китайский военный и политический деятель, министр обороны КНР в 2008—2013.
 Лян Линцзань — китайский астроном, математик, инженер и художник VIII века.
 Лян Мэйюй (род. 1994) — китайская хоккеистка на траве.
 Лян Сычэн — китайский архитектор, историк китайской архитектуры.
 Лян Хунчжи — китайский политический деятель. Во время Второй Мировой Войны, возглавлял коллаборационистское Реформированное правительство Китайской Республики в Нанкине.
 Лян Хуэйлин (род. 1962) — китайский государственный и политический деятель, председатель Всекитайской федерации снабженческих и сбытовых кооперативов, губернатор провинции Хэйлунцзян с 9 декабря 2022 года.
 Лян Цзинкунь (род. 1996) — китайский спортсмен, игрок в настольный теннис
 Лян Цичао — китайский философ, историк философии, учёный, литератор, государственный и общественный деятель, один из лидеров либерального реформаторского движения в Китае конца XIX—начала XX вв.
 Лян Шаньбо (梁山伯) — один из двух главных героев легенды о Лян Шаньбо и Чжу Интай времён династии Цзинь; возможно, образ хотя бы отчасти основан на государственном чиновнике Лян Шаньбо, магистрате области Инь, участвовавшем в подавлении восстания и разрешении проблем, вызванных наводнением с своей области.
 Лян Шумин — китайский философ, представитель современного конфуцианства.
 Лян, Эвондер (род. 2003) — американский шахматист, гроссмейстер.
 Лян Янь (род. 1961) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира.
 Лян Яньшунь (род. 1962) — китайский политик, секретарь парткома КПК Нинся-Хуэйского автономного района.

Посмотрите также 
 Сто фамилий (Байцзясин)
 Наиболее распространённые фамилии в Китае